Nederland
Volkspark (Enschede)
Volkspark (Rijssen)
Volkspark (Schiedam)
Volkspark (Zaandam)
Schutterspark (Brunssum)

Duitsland
Volkspark Friedrichshain
Volkspark Hasenheide
Volkspark Mariendorf
Volkspark Prenzlauer Berg
Volkspark Wilmersdorf
Volkspark Wuhlheide